Ки́мы — семейство, с 1948 года находящееся у власти в КНДР. Основателем государства является Ким Ир Сен.

Семейное древо

Представители 
 Ким Ир Сен (1912—1994) — основатель северокорейского государства и первый его правитель с 1948 по 1994 (глава государства с 1972). Разработчик корейской версии марксизма — чучхе. Ким Ир Сен занимал посты Председателя Кабинета министров КНДР с 1948 по 1972 и Президента КНДР с 1972 до самой смерти, хотя его реальная власть заключалась в должности Генерального секретаря Трудовой партии Кореи. С 1953 года маршал КНДР. С 1992 года — Генералиссимус. После смерти объявлен «вечным президентом» Кореи.
 Ким Чен Сук (1917—1949) — первая (по некоторым данным — вторая) жена Ким Ир Сена, мать Ким Чен Ира. Партийный и государственный деятель КНДР. Герой КНДР.
 Ким Чен Ир (1941/1942 — 2011) — великий руководитель Корейской Народно-Демократической Республики, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Верховный главнокомандующий Корейской народной армии, председатель Государственного Комитета обороны КНДР, сын Ким Ир Сена. Генералиссимус КНДР (2012). Четырежды Герой КНДР.
 Ким Гён Хи (род. 1946) — заведующая отделом лёгкой промышленности ЦК Трудовой партии Кореи. Депутат Верховного народного собрания (КНДР) 12-го созыва. Одна из самых влиятельных политиков КНДР.
 Чан Сон Тхэк (1946—2013) — дядя Ким Чен Ына. В сентябре 2008 года назначен на ключевой в партийной иерархии пост 1-го заместителя организационного отдела ЦК ТПК. Казнён 12 декабря 2013 года.
 Чан Кюм Сон (1977—2006) — дочь Чан Сон Тхэка и Ким Гён Хи. Работала в орготделе ЦК ТПК. Была студенткой в Париже, отказалась вернуться в Пхеньян и затем совершила самоубийство в сентябре 2006 года, из-за того, что родители противостояли её отношениям с молодым человеком.
 Ким Чен Ын (род. 1982/1983/1984) — Верховный вождь, лидер партии, армии и народа КНДР, Верховный Главнокомандующий Корейской народной армии, Председатель Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Третий сын Ким Чен Ира, официально объявлен «великим наследником» после смерти своего отца.
 Ким Ён Чжу — младший брат Ким Ир Сена, дядя Ким Чен Ира. В 1950-е годы возглавлял кампанию по ужесточению политического режима в КНДР. В середине 1960-х годов рассматривался в качестве возможного главы государства. Летом 1975 года Ким Ён Чжу, в то время бывший секретарем ЦК, членом Политбюро и Вице-премьером Административного Совета, неожиданно исчез. В начале 1990-х годов он опять появился в высшем руководстве страны. В 2009-м году на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 12-го созыва избран почетным заместителем председателя Президиума ВНС КНДР.
 Ко Ён Хи (1953—2004) — актриса и танцовщица Северной Кореи. Супруга Ким Чен Ира и мать Ким Чен Ына.
 Ким Ён Сук (род.1947) — единственная официальная жена Ким Чен Ира, которую подыскал ему отец и которую он никогда не любил. Была дочерью высокопоставленного военного. Помимо неё у вождя было как минимум две гражданских супруги.
 Ким Чон Нам — старший сын Ким Чен Ира, впал в немилость отца в 2001 году, когда захотел показать сыну Disneyland и был пойман в Японии с поддельным паспортом. Убит в Куала-Лумпуре 13 февраля 2017 года.
 Ким Хан Соль — сын Ким Чен Нама, внук Ким Чен Ира. По его словам никогда не видел ни дядю, ни деда.
 Ким Чон Чхоль — средний сын Ким Чен Ира, причины его немилости отцу в точности неизвестны.
 Ким Ё Чжон (род.1987) — младшая сестра Ким Чен Ына. Назначена братом в 2013 году на должность главы службы протокола Трудовой партии Кореи. В январе 2014 г. появилась информация о назначении девушки на должность руководителя 54 отдела ЦК Трудовой партии Кореи, которое отвечает за поставки угля, электричества, топлива, одежды и других предметов первой необходимости в Корейскую народную армию.

Примечания

Ссылки 
  
 

КНДР